Voici une liste non exhaustive de novas.

Listes

et avant







2015

2016

2017

2018

2019

2020

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Nova
 Supernova
 Liste de listes d'étoiles

Novae